Die Deutsche Snooker-Meisterschaft 2014 war die 18. Austragung zur Ermittlung des nationalen Meistertitels der Herren in der Billardvariante Snooker. Sie fand vom 20. bis 23. November 2014 in der Wandelhalle im hessischen Bad Wildungen im Rahmen der Deutschen Billard-Meisterschaft statt.

Roman Dietzel vom SC 147 Essen wurde durch einen 4:2-Sieg im Finale gegen den Hannoveraner Sascha Breuer Deutscher Meister. Dietzel war bereits 2012 und 2013 Deutscher Vizemeister.

Titelverteidiger Lukas Kleckers, der im Frühjahr 2014 Deutscher Meister der U-21-Junioren sowie deutscher Vizemeister in der Altersklasse U-19 geworden war, nahm nicht an dem Turnier teil, da er bei der zeitgleich stattfindenden Amateur-Weltmeisterschaft spielte.

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Finalrunde

Weblinks 
 Deutsche Snooker-Meisterschaft 2014 auf der Website der Deutschen Billard-Union

2014
Snookerveranstaltung 2014
Billardturnier in Bad Wildungen